Ле-План-де-ла-Тур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 700 км на південний схід від Парижа, 100 км на схід від Марселя, 60 км на північний схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1304 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3151,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Ле-План-де-ла-Тур на сайті французького Національного інституту географії
 Ле-План-де-ла-Тур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ле-План-де-ла-Тур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар